Il singolare del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jordi Burillo che ha battuto in finale Adrian Voinea 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Marcelo Ríos (semifinali)
 Oscar Martinez Dieguez (primo turno)
 Sjeng Schalken (primo turno)
 Frederik Fetterlein (secondo turno)

 Marcos Ondruska (secondo turno)
 Stefano Pescosolido (quarti di finale)
 Álex López Morón (primo turno)
 Filip Dewulf (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 1995